Raasen steht für:

 Raasen (Neuenmarkt), Ortsteil der Gemeinde Neuenmarkt im Landkreis Kulmbach, Bayern
 Raasen (St. Kilian), früherer Name der ehemaligen Gemeinde St. Kilian im Landkreis Hildburghausen, Thüringen

Siehe auch:
 Rasen